A FAIP - Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista é uma faculdade particular de Marília, SP. Co-irmã de outras instituições de ensino superior como FAEF (Garça), FAIT (Itapeva) e EDUVALE (Jaciara). Foi inaugurada em 2007 por um grupo experiente que desde 1989 atua na formação educacional e profissional de milhares de jovens e adultos.

Cursos de graduação
 Administração
 Agrimensura
 Arquitetura e urbanismo
 Educação física
 Engenharia civil
 Engenharia elétrica
 Fisioterapia
 Gastronomia
 Moda
 Pedagogia
 Publicidade
 Química industrial

Educação em Marília
Faculdades do Brasil